Arn, folyó Franciaországban
 Nagyernye (románul: Ernei, németül: Arn), község Romániában Maros megyében